Shakur bezeichnet: 
 einen männlichen Vornamen, siehe Shakura

Shakur ist der Familienname von:

 Assata Shakur (* 1947), militante US-amerikanische Politikaktivistin, auf der Liste der meistgesuchten Terroristen des FBI
 Mopreme Shakur (* 1969), US-amerikanischer Rapper
 Tupac Shakur (1971–1996), US-amerikanischer Rapper